Euclea rufescens är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Ernst Meyer. Euclea rufescens ingår i släktet Euclea och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
rufescens